Нетерпимость может означать:
 Нетерпимость — противоположность к терпимости.
 Религиозная нетерпимость — её разновидность.
 «Нетерпимость» — американский фильм режиссёра Дэвида Уорка Гриффита.